Charles W. Juels (ur. 1944 w Nowym Jorku, zm. 21 stycznia 2009) – amerykański astronom amator, z wykształcenia lekarz psychiatra.

Odkrycia 
Juels jest jednym z 30 czołowych indywidualnych odkrywców planetoid. Samodzielnie odkrył ich 321, wraz z Paulo R. Holvorcemem odkrył kolejne 154 planetoidy. Działał w prywatnym obserwatorium, niedaleko Fountain Hills w Arizonie.

Juels i Paulo R. Holvorcem zdobyli 2003 Comet Award za wspólne odkrycie komety C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) 28 grudnia 2002 przy użyciu kamery CCD.

Lista odkrytych planetoid

Upamiętnienie 
W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (20135) Juels.

Przypisy 

Amerykańscy astronomowie XX wieku
Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Amerykańscy astronomowie amatorzy
Amerykańscy psychiatrzy
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1944
Zmarli w 2009